Ассер (Андрис) ван Логгем (; родился 18 сентября 1934 года, Амстердам) — нидерландский футболист, игравший на позициях полузащитника и защитник, выступал за клуб «Алкмар ’54».

Биография 
Родился в сентябре 1934 года в Амстердаме. Отец — Якоб ван Логгем, мать — Анна Мария Кригер. Оба родителя были родом из Амстердама, они поженились в апреле 1932 года — на момент женитьбы отец был рабочим, а мать была портнихой. В их семье воспитывалась ещё дочь Сара. Во время оккупации Нидерландов отец был членом Движения Сопротивления — в мае 1943 года он попал в концлагерь Вестерборк, а спустя два года умер в одном из лагерей Дахау. Дед по линии отца, Йонас ван Логгем, умер в концлагере Освенцим — у него было девять детей и только один сын пережил Холокост.

Футбольную карьеру начинал в клубе . В январе 1956 года запросил перевод в «Аякс», но перешёл в новую команду лишь два года спустя. В сезоне 1958/59 играл за третий и второй состав «Аякса». В конце ноября 1958 года Футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал ван Логгема на месяц за игру в корпоративном футболе.

В августе 1960 года стал игроком клуба «Алкмар ’54» из Алкмара, также как и его одноклубники по «Аяксу» Джон Фернхаут и Йохан Энгелсма. За клуб он сыграл всего один официальный матч. В чемпионате Нидерландов дебютировал 11 декабря 1960 года против клуба «», сыграв на позиции защитника. Встреча завершилась победой его команды со счётом 2:1. По итогам чемпионата «Алкмар ’54» занял предпоследнее 17-место и выбыл в первый дивизион.

Женился в возрасте двадцати четырёх лет — его супругой стала 20-летняя Хендрика Кристенсия Арнолдина (Хенни) Сигнер, уроженка Гауды. Их брак был зарегистрирован 4 марта 1961 года в Амстердаме. В сентябре 1963 года родилась дочь Николе. В 1960-х годах эмигрировал с семьёй в швейцарский город Цуг, где основал ювелирную компанию A. van Loggem Diamantenhandel.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК АЗ